Гвакапоро има више значења:

 Гвакапоро (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Гвакапоро, Бакапоро (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику